Elle kan henvise til flere artikler:

 Elle (tidsskrift) - et tidsskrift om mode
 Ælde - også stavet Elle, en jætte fra den nordiske mytologi